Welcome Stranger – film del 1924 diretto da James Young
Welcome Stranger – film del 2006 diretto da Jason Turley
Welcome Stranger – cortometraggio del 2012 diretto da Riley Blakeway
Welcome Stranger – pepita d'oro più grande mai trovata, rinvenuta in Australia